Преброяването на населението в България през 1946 година се състои на 31 декември. Това е последното преброяване, проведено в съответствие с методологическите принципи и съдържание на предишните преброявания. Заедно с населението е обхванат само жилищния фонд.

Към 31 декември 1946 г. населението на страната е 7 029 349 души, от тях 3 516 774 (50,02 %) са мъже и 3 512 575 (49,98 %) са жени. Населението в градовете е 1 735 188 (24,68 %), а в селата е 5 294 161 (75,32 %).

Резултати

Местоживеене и пол 
Население по местоживеене и пол:

Местоживеене, пол и възраст 
Население по местоживеене, пол и възраст:

Местоживеене, пол и образование 
Население на 7 и повече години по местожиевеене, пол и образование:

Местоживеене, пол и семейно положение 
Население по местоживеене, пол и семейно положение:

Етнически състав 

Численост и дял на етническите групи:

Вижте също 
 Население на България

Източници

Външни препратки 

Преброявания на населението в България
1946 година в България